Натуральне число 1513
 1513 рік до нашої ери
 1513 рік нашої ери